Lobens ist der okzitanische Name folgender französischer Gemeinden:
 Loubens (Ariège)
 Loubens (Gironde)
 Loubens-Lauragais (Lobens de Lauragués)